Zicală expresie concisă, deseori figurată, care conține o povață sau un gând înțelept, proverb, zicătoare, zicere, vorbă bătrânească.
Ea este frecvent un idiom cu mai multe înțelesuri presărat cu metafore, și în care cuvintele pot apărea în altă ordine ca în vorbirea curentă.

Vezi și
Sânul lui Avraam
Banul e ochiul dracului
Ochi pentru ochi

Bibliografie 
 Matthias Zimmermann: Von nackten Rotkehlchen und furzenden Wölfen. Die witzigsten Redensarten unserer europäischen Nachbarn., be.bra, Berlin 2009
 Elke Donalies: Basiswissen Deutsche Phraseologie. Tübingen/ Basel: Francke (= UTB 3193), 2009
Kurt Krüger-Lorenzen: Deutsche Redensarten. Und was dahinter steckt. Heyne, München 2001, ISBN 3-453-18838-1
Wolfgang Mieder: Deutsche Redensarten, Sprichwörter und Zitate. Studien zu ihrer Herkunft, Überlieferung und Verwendung. Praesens, Wien 1995, ISBN 3-901126-41-4
Lutz Röhrich: Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Neuausgabe in 3 Bänden. Herder, Freiburg im Breisgau 1991/92, ISBN 3-451-22080-6
Kurt Sontheim: Sprichwort, sprichwörtliche und metaphorische Redewendung. Synchronische und diachronische Studien zu semantisch-idiomatischen Konstruktionen im Englischen. Dissertation, Universität Erlangen 1972

Legături externe
Zicale celebre 
Aurică Ivașcu, Proverbe și zicători, Enciclopedia comunei Șerbănești
Zicală la www.redensarten-index.de
Zicală explicată copiilor la www.GEOlino.de
Zicale germane și engleze

Mnemotehnică